Аренал има више значења:

 Аренал, Гранха (Ајапанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Аренал (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Аренал (Ла Паз), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Аренал (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Аренал (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аренал (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аренал (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аренал (Коскиви), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аренал (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аренал (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику